Humboldt megye (Iowa)
 Humboldt megye (Kalifornia) 
 Humboldt megye (Nevada)